John Emery (1905-1964) – attore statunitense
John Emery (1932-2022) – bobbista canadese
John Josiah Emery